Het ATP-toernooi van Lyon 2009 (met de officiële naam Grand Prix de Tennis de Lyon 2009) wordt van 26 oktober tot en met 1 november 2009 gespeeld in de Franse stad Lyon. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Gerland.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Kwartfinale
| RD3=Halve finale
| RD4=Finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= W Moodie  D Norman
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=63
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= J Benneteau  N Mahut
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=7
| RD1-team03= Ó Hernández  A Montañés
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=[7]
| RD1-team04=

Externe links 
 
 
 

Lyon
Lyon 2009